Glasbena akademija je (običajno) visokošolska glasbena ustanova. 

Lahko se nanaša na:
 Glasbena akademija v Ljubljani
 Glasbena akademija v Sarajevu 
 Glasbena akademija v Zagrebu